Cassos peut faire référence à :
 Cassos ou Kassos, île grecque ;
Cassos,  film français de Philippe Carrese sorti en 2012.
 Les Kassos série télévisée française